Cheilotheca är ett släkte av ljungväxter. Cheilotheca ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Cheilotheca

ru:Архерия (растение)